Dionísio dos Santos Silva (Porto, 1844 — Porto, 1920) foi um comerciante, ativista republicano e político português.

Biografia
De origem modesta, iniciou a sua vida como operário chapeleiro, ofício que levou por diante até se tornar proprietário da Chapelaria Portuense, instalada na Rua de Santo António (hoje Rua de 31 de Janeiro), no Porto. 

Participante ativo na greve dos chapeleiros de 1877, tornou-se ativista da esquerda monárquica, tendo sido um militante influente do Partido Progressista, no Porto. Entretanto foi também iniciado na Maçonaria. 

Eleito, aos 27 anos, presidente da Junta da Paróquia de Santo Ildefonso, dedicou atenção à instrução popular e à assistência social. Após o Ultimato britânico de 1890, colaborou na Revolta de 31 de Janeiro de 1891 e acabou por aderir ao Partido Republicano. Foi então que fundou A República Portugueza, jornal de que foi administrador e onde colaboraram Teófilo Braga, Latino Coelho, António José de Almeida e Basílio Teles, entre outros. Ao mesmo tempo foi sócio da tipografia Empresa Literária. 

Em 1891 a Chapelaria Portuense vai à falência, sendo obrigado a socorrer-se do apoio do filho Eduardo, o único varão que, quando o pai foi preso, tinha apenas 11 anos. Em 1907 funda o Centro Republicano Rodrigues de Freitas. Recompõe a vida como sócio-gerente do Teatro Circo Águia d'Ouro.

Com o advento da Primeira República assumiu funções políticas como Administrador do concelho de Vila Nova de Gaia e de Santo Tirso e tornou-se co-proprietário do diário republicano "O Norte".

Família
Casou com Ana Teixeira, falecida a 1 de Junho de 1894, de quem teve um filho e quatro filhas: Eduardo Santos Silva, Emília dos Santos Silva, casada com Mem Tinoco Verdial, filho de Miguel Henriques Verdial e de sua mulher ... Tinoco, com geração, Elvira dos Santos Silva, casada com António Taveira da Costa, com geração, Etelvina dos Santos Silva, casada com ... Dubernet, com geração feminina, e Evangelina dos Santos Silva, casada com António Cerveira Pinto, com geração.

Naturais do Porto
Personalidades do Grande Porto
Empresários de Portugal
Maçons de Portugal
Maçons do século XIX
Maçons do século XX‎
Presidentes de juntas de freguesia de Portugal
Administradores do concelho de Vila Nova de Gaia
Administradores do concelho de Santo Tirso